Василий Александрович Пашков:
 Пашков, Василий Александрович (1764—1838) — обер-егермейстер, член Государственного Совета
 Пашков, Василий Александрович (1831—1902) — внук предыдущего, лидер движения евангельских христиан